Cet article répertorie les compositions de toutes les équipes participantes à la Coupe des nations 2022. Les huit équipes nationales impliquées dans le tournoi devaient inscrire une équipe de 18 joueurs.

L'âge et la sélection de chaque joueur sont au 28 novembre 2022, premier jour de la saison.

Canada 
La composition suivante du Canada pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Patrick Tshutshani

France 
La composition suivante de la France pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Frédéric Soyez

Irlande 
La composition suivante de l'Irlande pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Mark Tumilty

Japon 
La composition suivante du Japon pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Akira Takahashi

Corée du Sud 
La composition suivante de la Corée du Sud pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur :  Shin Seok Kyo

Malaisie 
La composition suivante de la Malaisie pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Arul Anthoni

Pakistan 
La composition suivante du Pakistan pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Siegfried Aikman

Afrique du Sud 
La composition suivante de l'Afrique du Sud pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Cheslyn Gie

Références 

Coupe des nations masculine de hockey sur gazon